John Elliot peut être :

  (1725–1782), antiquaire anglais
  (1898–1988), Britannique, gestion des transports et chemins de fer
 John Elliot (1732–1808), militaire écossais et gouverneur de Terre-Neuve
  (1914–1972), auteur-compositeur américain
  (1918–1997), scénariste britannique, également producteur de télévision, réalisateur et écrivain
 John Elliot (officier de la Royal Navy) (1732 - 1808), officier de la Royal Navy
 John Elliot (scientifique) (1747–1787), médecin et scientifique anglais
 , politicien britannique

Voir aussi 
Autres pages d'homonymie sur des noms orthographiés de façon proche :
 John Eliot
 John Elliott